Stanisław Ciszek (ur. 26 lipca 2001 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu AZS Zakopane. Medalista mistrzostw Polski.

W lipcu 2018 zadebiutował w FIS Cupie, plasując się dwukrotnie na przełomie siódmej i szóstej dziesiątki zawodów w Zakopanem. Jedyne punkty tego cyklu zdobył 20 lutego 2021, zajmując w Villach 26. pozycję. Dzień później na tej samej skoczni, w swoim ostatnim starcie w oficjalnych zawodach międzynarodowych, zajął 40. miejsce.

W październiku 2020, wraz z pierwszym zespołem klubu AZS Zakopane, zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym letnich mistrzostw Polski.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 2001